Crossroads (Amsterdam), een complex van woontorens in Sloterdijk Centrum
 Crossroads (blues), een bluesstandaard van Robert Johnson
 Crossroads (documentaire), een documentaire uit 1997 van Hillie Molenaar
 Crossroads International Church in Amsterdam/Amstelveen, Nederland
 Crossroads (Kaatsheuvel), een jongerencentrum in Kaatsheuvel.
 Crossroads (monument), oorlogsmonument in Heteren
 Crossroads (reisorganisatie) Christelijke reisorganisatie voor jongeren
 Crossroads (televisieserie), een Britse televisieserie
 Crossroads (televisieserie 2001), een vernieuwde Britse televisieserie
 Operatie Crossroads

 Films
 Crossroads (1942), een film van Jack Conway
 Crossroads (1986), een film van Walter Hill
 Crossroads (2002), een film van Tamra Davis
 Muziekalbums
 Het tweede muziekalbum van de Afro-Amerikaanse singer/songwriter Tracy Chapman uit 1989
 Het vierde muziekalbum van de Belgische dancegroep Sylver
 Een boxset van de Britse gitarist Eric Clapton uit 1988